Banda Auê é um grupo musical de axé music formado por Ricardo Motta.

Discografia
Seguindo a banda		

Bandas da Bahia
Bandas de axé